Альберите ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 20,24 км². Население — 2676 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Покровителями города считаются святой Мартин и богоматерь де ла Антигва.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Alberite.info

Муниципалитеты Риохи